Панджа́бцы, пенджа́бцы (,  ) — основное население Пакистана, а также географической и исторической области Пенджаб (пакистанском штате Пенджабе и на территории индийских штатов Пенджаб и Харьяна). Большие диаспоры имеются также в Европе, Америке, Азии, Ближнем Востоке и Африке. Численность — 110—120 млн чел.

Большая часть панджабцев говорит на языке панджаби (индоиранская ветвь индоевропейской семьи языков), меньшая (сикхи) — на хинди (в Индии), на диалектах ленди (лахнда) и языке урду (в Пакистане). В Пакистане панджабцы исповедуют ислам, а в Индии исповедуют в основном — сикхизм или индуизм. Этногенез народа многообразен; с древнейших времён в состав населения территории нынешних Пенджаба и северной Индии вливались пришлые группы населения, осевшие здесь в связи с арийскими, шакскими (скифскими), арабскими и другими нашествиями. Большой вклад в формирование панджабцев внесли джаты, раджпуты и гуджары. С 3-го тысячелетия до н. э. пенджабцы прославились как основатели могущественных государств (Таксила и др.). В основном панджабцы — земледельцы (главная сельскохозяйственная культура — пшеница на орошаемых землях); развиты ткачество, гончарный промысел, изготовление ковров и художественная резьба по дереву. Характерное жилище в деревнях — сырцовой дом с плоской крышей. Среди панджабцев относительно много квалифицированных рабочих и представителей технической интеллигенции, особенно это характерно для Индии. Процент грамотных у пенджабцев в обеих странах их расселения значительно выше, чем у соседних народов.

Библиография 
 Гусева Н. Р. Панджабцы // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. — : Большая Российская Энциклопедия, 1999. — С. 408—409.
 Кудрявцев М. К. Панджабцы // Большая советская энциклопедия / Глав. ред. А. М. Прохоров. — Т. 19. — : Советская Энциклопедия, 1975. — С. 143.
 Народы Южной Азии. — , 1963.

Народы Пакистана
Народы Индии
Индоарийские народы
Население Пенджаба
Национальные меньшинства